Watsonia – genere di piante della famiglia Iridaceae
 Watsonia – genere di lumache di mare della famiglia Caecidae
 Watsonia – sobborgo di Melbourne
 Watsonia – rivista accademica di botanica
 729 Watsonia – asteroide della fascia principale